Mladin:
 Eugen Mladin
 Liviu Mladin
 Nicolae Mladin

Vezi și 
 Mladina

Nume de familie slave